Ligusticum wolffianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Friedrich Karl Georg Fedde. Ligusticum wolffianum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
wolffianum